Население Крыма (также крымчане, ранее существовала форма крымцы) — совокупность людей различных национальностей, проживающих в Крыму на постоянной основе.

В Крыму, в рамках  и Севастополя, по состоянию на  год численность населения составила  постоянных жителей, в том числе в республике —  постоянных жителей, в Севастополе —  постоянных жителей.

Республика Крым занимает -е место среди субъектов Российской Федерации, город федерального значения Севастополь — -е. Согласно оценкам статистических служб Автономной Республики Крым и города со специальным статусом Севастополя, на 1 января 2014 года суммарная численность их населения составляла 2 342 400 постоянных жителей, в том числе в Автономной Республике Крым — 1 958 504 постоянных жителя. В составе Украины за межпереписной период 1989—2001 годов по этому показателю АР Крым поднялась с 8-го на 7-е место, отличаясь сравнительно слабыми темпами депопуляции. Последнее объяснялось тем, что республика сохраняла свою миграционную привлекательность, а положительное сальдо её миграционного баланса во времена нахождения в составе Украины по абсолютным значениям уступало только Киеву и, в отличие от него, складывалось как в результате внутриукраинских перемещений, так и в результате активного притока жителей из-за пределов Украины, в том числе возвращения депортированных народов (в первую очередь представителей крымских татар, но также и некоторых других ранее репрессированных народов, в том числе греков, немцев, армян и др.). Кроме того, крымские татары традиционно имеют сравнительно высокий естественный прирост.

По данным Крымстата по состоянию на 1 октября 2014 года, численность постоянного населения Республики Крым составила 1 965 262 человека (в том числе 1 223 045 горожан, или 62,23 %, и 742 217 сельских жителей, или 37,77 %), наличного населения — 1 974 017 человек.

По итогам переписи населения в Крымском федеральном округе по состоянию на 14 октября 2014 года, численность учтённого постоянного населения Республики Крым составила 1 891 465 человек, Севастополя — 393 304 человека (всего в Крыму — 2 284 769 человек).

Динамика численности населения

Изменения численности населения с 2014 года 
По данным Крымстата, численность постоянного населения республики на 1 января 2014 года составила 1 958 504 человека (в том числе 1 218 730 горожан, или 62,23 %), наличного населения — 1 967 259 человек (в том числе 1 233 536 горожан, или 62,70 %).

При анализе динамики изменения численности населения в 2014 году, главными факторами которой являлись естественная убыль населения и миграционный прирост, следует учитывать то, что государственные органы статистики Крыма не могли корректно учесть миграцию населения, так как в апреле, мае и первых двух декадах июня 2014 года регистрация и снятие с регистрации места проживания миграционной службой вообще не проводились, а в последующий период имел место недоучёт миграции по выбытию, так как с июля 2014 года число выбывших мигрантов фиксируется Крымстатом без учёта выбывших в другие субъекты РФ.

В 2014—2016 годах, по данным украинских властей, с территории полуострова на Украину переселилось  человек; по данным украинских властей на 12 августа 2018 года на учёте в качестве «внутренне перемещённых лиц» стоят 33,5 тысяч лиц из Крыма. За период 2014—2015 годов в Крым из Донецкой и Луганской областей Украины выехало около 200 тысяч беженцев; кроме того, на территории Крыма заняты трудовой деятельностью 50 тысяч иностранных граждан. Cвыше 3 тысяч крымчан, которые проходили обучение в высших учебных заведениях на территории Украины, покинули Украину и, по возвращении в Крым, получили там российское гражданство, после чего продолжили обучение в российских высших учебных заведениях. По данным Миграционной службы Украины, с момента присоединения Крыма к России до 14 мая 2015 года на подконтрольной украинским властям территории получили регистрацию 10 тыс. граждан Украины, ранее зарегистрированных на территории Крыма. Им было выдано 3 тыс. паспортов граждан Украины. По оценке Меджлиса крымскотатарского народа, половина из 20 тысяч переселенцев из Крыма на подконтрольную Украине территорию — это крымские татары.

За период 2014—2019 годов население Республики Крым увеличилось на 20,4 тыс. человек (с 1,8 до 1,9 миллиона человек), Севастополя — на 49,9 тыс. человек (с 399 до 443,2 тыс. человек), что было обусловлено миграционными процессами. Положительное миграционное сальдо Республики Крым составило  тыс. человек, Севастополя —  тыс., в том числе соответственно  тыс. человек и  тыс. человек в рамках внутрироссийской миграции. Основной миграционный поток в Республику Крым и Севастополь (помимо миграции между ними) был обеспечен такими территориями как Краснодар, Санкт-Петербург, Москва.

Динамика некоторых демографических показателей 
Динамика рождаемости Республики Крым в 1990—2018 годах

Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат)

Население Крыма по месту рождения 

По данным переписи населения 2014 года, 56,34 % населения Крыма, или 1 247 235 человек из 2 213 707, указавших место своего рождения, были уроженцами полуострова (из них 1 068 467 человек родилось на территории нынешней Республики Крым и 178 768 человек в Севастополе); 15,36 %, или 340 050 человек, были уроженцами субъектов Российской Федерации за пределами Крыма (из которых 21688 человек родились в Краснодарском крае, 12000 человек — в Курской области, 11395 человек — в Свердловской области, 10408 человек — в Брянской области, 10256 человек — в Ростовской области, 9926 человек — в Пермской крае, 9311 человек — в Воронежской области и т. д.); 16,08 %, или 355 957 человек, были уроженцами Украины (без учёта входившего в неё Крыма); 7,35 %, или 162 620 человек, — уроженцы Узбекистана; 1,33 %, или 29419 человек, — уроженцы Казахстана; 1,00 %, или 22 233 человек, — уроженцы Белоруссии; 0,44 %, или 9841 человек, — уроженцы Таджикистана; 1,20 %, или 26 591 человек, — уроженцы других стран СНГ; 0,89 %, или 19 761 человек, — уроженцы других стран мира. Количество не указавших место рождения составило 71 062 человека, или 3,11 % от всего населения КФО

По данным переписи населения 2001 года, 49,1 % жителей республики были крымчанами по месту рождения (993 656 человек из 2 024 056 постоянных жителей АР Крым); 18,8 % были уроженцами регионов Российской Федерации (379 993 человек); 16,1 % были выходцами из других регионов Украины (325 424 человека, в том числе 29 594 человек из Херсонской, 23 610 человек из Винницкой, 23 132 человек из Донецкой, 21 701 человек из Хмельницкой, 21 506 человек из Сумской, 19 781 человек из Житомирской областей). Помимо этого, 8,1 % родились в Узбекистане (164 707 человек, в их числе в своём большинстве те из крымских татар, кто родился в Узбекистане в период пребывания в высылке); 1,4 % — в Казахстане (27 413 человек); 1,3 % — в Белоруссии (26 817 человек), 1,9 % — в других республиках бывшего СССР (кроме стран Прибалтики; 39 364 человека), а 2,8 % не указали место рождения (56 741 человек). По данным украинской стороны, «более 50 % жителей Крыма никогда не выезжали на территорию материковой Украины».

Высокая доля в населении Крыма уроженцев Узбекистана связана с тем, что основную массу крымских татар, которые с конца 1980-х годов возвращались в Крым, составляли те их поколения, что родились в местах их вынужденного пребывания; наиболее компактно крымские татары были расселены на территории Узбекистана.

Население Крыма по гражданству 
По данным переписи населения 2014 года, 97,5 % респондентов, которые указали гражданство, являются гражданами Российской Федерации (2,2 млн человек), при этом у 5,7 тыс. российских граждан в Крыму есть второе гражданство. 51,8 тыс. жителей Крыма имеют гражданство других государств, из них 46,7 тыс. человек — украинское. 3,4 тыс. жителей Крыма — лица без гражданства

Население по гражданству:

Урбанизация 
По итогам переписи населения в Крымском федеральном округе, по состоянию на 14 октября 2014 года численность городского населения составила 1 323 050 человек, или 57,91 % от общего населения КФО, в том числе в республике — 959 916 человек, или 50,75 %. Численность сельского населения — соответственно, 961 719 человек (42,09 %) и 931 549 человек (49,25 %).

Резкое сокращение численности городского населения в республике с 1 274,3 тыс. до 959,9 тыс. чел. и, соответственно, резкое увеличение сельского населения с 759,4 тыс. до 961,7 тыс. чел. за межпереписной период 2001—2014 годов обусловлен прежде всего тем, что все посёлки городского типа в Республике Крым в 2014 году были отнесены к сельским населённым пунктам.

По данным переписи населения 2001 года, при общей численности населения 2033,7 тыс. человек, городское население республики составило 1 274,3 тыс. человек (62,7 %), а сельское — 759,4 тыс. человек (37,3 %). С момента проведения всесоюзной переписи 1989 года сельское население Крыма значительно увеличилось за счёт расселения в сельской местности возвращающихся на полуостров крымских татар.

Распределение городского и сельского населения по национальностям 
Русские являются преобладающей национальностью в Республике Крым как в городах, так и в сельской местности. Однако в сельской местности их доля ниже, поскольку здесь выше доля украинцев и особенно крымских татар.

Национальный состав

Динамика 
Динамика национального состава населения Крыма (включая Севастополь)

Динамика национального состава населения Республики Крым (исключая Севастополь)

По районам и городским округам Крыма 
По данным переписи населения в Крымском федеральном округе 2014 года (чел. и % от указавших национальную принадлежность):

По данным Всеукраинской переписи населения 2001 года.

Галерея

История 

Состав населения Крыма с течением времени изменился с исключительно крымскотатарского в 1778-83, до смешанного многоэтнического в конце XX — начале XXI века:

 Эпоха эллинской колонизации — 200 000 человек: Боспорское и Скифское царства в границах Крыма.
 XIII век- 430 000
 Первая четверть XVIII века — 467 000 человек (95,1 % крымских татар, 2,6 % греков, 2,1 % армян, 0,2 % крымчаков и караимов)
 1760-е-70-е годы — 454 700 человек (92,6 % крымских татар, 4 % армян, 3,1 % греков, 0,3 % крымчаков и караимов)

Посетивший Крым в XVIII веке Иоганн Тунманн отмечал:

В 1778 году Александр Суворов по указанию князя Потёмкина, в то время занимавшего пост наместника (генерал-губернатора) Новороссийской, Азовской, Астраханской и Саратовской губерний, содействовал переходу в российское подданство и переселению христианского населения Крыма (армян, греков, волохов, грузин) на новые земли побережья Азовского моря и устья Дона. С одной стороны, это было вызвано необходимостью ускоренного заселения плодородных земель Северного Причерноморья (в первую очередь земель ликвидированной Запорожской сечи, опустевших в связи с уходом части запорожских казаков за Дунай и выселением остальных на Кубань). С другой стороны, вывод из Крыма армян и греков имел целью экономическое ослабление Крымского ханства и усиление его зависимости от России. С мая по сентябрь 1778 года из Крыма в Приазовье и в Новороссию были переселены 31 тыс. человек.

 1795 год — 156 400 человек (87,6 % крымских татар, 4,3 % русских, 1,9 % греков, 1,7 % цыган, 1,5 % караимов, 1,3 % украинцев, 0,8 % евреев, 0,6 % армян, 0,1 % немцев, 0,1 % болгар)
 1816 год — 212 600 человек (85,9 % крымских татар, 4,8 % русских, 3,7 % украинцев, 1,4 % караимов, 1,3 % армян, 0,9 % евреев, 0,8 % греков, 0,7 % немцев, 0,4 % болгар)
 1835 год — 279 400 человек (83,5 % крымских татар, 4,4 % русских, 3,1 % украинцев, 2,4 % цыган, 2 % греков, 1,5 % армян, 1,1 % караимов, 0,9 % евреев, 0,7 % немцев, 0,4 % болгар)
 1850 год — 343 500 человек (77,8 % крымских татар, 7 % украинцев, 6,6 % русских, 2 % греков, 1,9 % цыган, 1,3 % караимов, 1 % армян, 1 % немцев, 0,9 % евреев, 0,5 % болгар)
 1858 год — 331 300 человек (73 % крымских татар, 12,6 % русских, 4 % украинцев, 2,4 % греков, 2 % цыган, 1,8 % евреев, 1,5 % немцев, 1,3 % армян, 0,8 % караимов, 0,6 % болгар)
 1864 год — 198 700 человек (50,3 % крымских татар, 28,5 % русских и украинцев, 6,5 % греков, 5,3 % евреев, 2,9 % армян, 2,7 % немцев, 1,7 % караимов, 1,6 % болгар)

 1897 год — 546 700 человек (35,6 % крымских татар, 33,1 % русских, 11,8 % украинцев, 5,8 % немцев, 4,4 % евреев, 3,1 % греков, 1,5 % армян, 1,3 % болгар, 1,2 % поляков, 0,3 % турок)
 1917 год — 749 800 человек (41,2 % русских, 28,7 % крымских татар, 8,6 % украинцев, 6,4 % евреев, 4,9 % немцев, 2,9 % греков, 1,6 % армян, 1,4 % болгар, 0,8 % поляков, 0,7 % турок)
 1920 год — 718 900 человек (44,1 % русских, 26 % крымских татар, 7,4 % украинцев, 6,7 % евреев, 5,9 % немцев, 3,3 % греков, 1,7 % армян, 1,5 % болгар, 0,8 % караимов, 0,8 % поляков)
 1926 год — 706 800 человек (42,7 % русских, 25,3 % крымских татар, 11,0 % украинцев, 6,2 % немцев, 5,5 % евреев, 2,4 % греков, 1,5 % армян, 1,6 % болгар, 0,6 % караимов, 0,6 % поляков, 0,9 % крымчаков)
 1934 год — 832 000 человек (44 % русских, 23,8 % крымских татар, 10,9 % украинцев, 8,1 % евреев, 6,1 % немцев, 1,7 % армян, 1,4 % болгар)
 1937 год — 996 800 человек (47,7 % русских, 20,7 % крымских татар, 12,9 % украинцев, 5,5 % евреев, 5,1 % немцев, 2,2 % греков, 1,5 % болгар, 0,3 % караимов)
 1939 год — 1 123 800 человек (49,6 % русских, 19,4 % крымских татар, 13,7 % украинцев, 5,8 % евреев, 4,5 % немцев, 1,8 % греков, 1,4 % болгар, 1,1 % армян, 0,5 % поляков)
 1944 год (конец лета) — 379 000 человек (75 % русских, 21 % украинцев)

 1959 год — 1 201 500 человек (71,4 % русских, 22,3 % украинцев, 2,1 % евреев, 1,8 % белорусов, 0,5 % болгар, 0,3 % поляков), за межпереписной период произошли значительные изменения в населении полуострова, причинами которых стали Великая Отечественная война, принёсшая значительные потери населения, а также проведённая в годы войны преступная и незаконная депортация крымских народов (самым многочисленным из депортированных народов были крымские татары). Такой значительный прирост населения за столь короткий период связан с массовым организованным переселением в Крым жителей из различных областей СССР (в основном из РСФСР (жителей Краснодарской, Воронежской, Курской, Орловской и Белгородской областей)), многие сегодняшние потомки переселенцев считают себя крымчанами. Переселенцам из областей Советского союза давали единовременное денежное пособие в размере 2 500 рублей на семью, списывали все долги и налоги, разрешали взять с собой инвентарь, скот и другое имущество общим весом до двух тонн на семью. Особо нуждающимся семьям выделяли бельё, одежду и обувь. Семьи перевозили в железнодорожных пассажирских вагонах. Переселенцев заселяли в освободившиеся дома крымских татар. Так вспоминает то время Екатерина Клочкова, одна из колхозниц Воронежской области:

 1979 год — 2 135 900 человек (68,4 % русских, 25,6 % украинцев, 2,0 % белорусов, 1,0 % евреев, 0,5 % крымских татар, 0,3 % поляков, 0,3 % крымских татар), увеличение населения почти на миллион за межпереписной период связано с продолжавшейся политикой переселения колхозников из различных областей союза в Крым;
 1989 год — 2 430 500 человек (67,1 % русских, 25,8 % украинцев, 2,1 % белорусов, 1,6 % крымских татар, 0,7 % евреев, 0,4 % татар, 0,3 % молдаван, 0,3 % поляков)

 2001 год — без г. Севастополь — 2 024 056 человек (58,3 % русских, 24,3 % украинцев, 12,1 % крымских татар, 1,4 % белорусов, 0,5 % татар, 0,4 % армян, по 0,2 % евреев, поляков, молдаван, азербайджанцев, по 0,1 % узбеков, корейцев, греков, немцев, мордвы, чувашей, цыган, болгар, грузин и марийцев, а также караимы, крымчаки, итальянцы, и другие).

Всеукраинская перепись населения 2001 года зафиксировала проживание в Крыму 788 ижорцев — то есть больше, чем на их исторической родине. За межпереписной период произошла массовая репатриация крымских татар, при этом ещё около 260 000 крымских татар остаются в местах депортации (239 тыс. в Узбекистане (в основном в Ферганской и Ташкентской областях), 9,4 тыс. в Таджикистане, 3,6 тыс. в Киргизии).

Большинство русских, украинцев, греков и болгар исповедует православие, крымские татары и татары — ислам суннитского толка, также распространены иудеи, протестанты, католики.

 2014 год — с г. Севастополь — 2 284 800 человек, в том числе 2 197 600 человек указавших свою национальность, среди которых: 67,9 % русских, 15,7 % украинцев, 10,6 % крымских татар, 2,0 % татар (включая татар с крымскотатарским языком), 1,0 % белорусов и 0,5 % армян, 2,3 % других.
 2014 год — без г. Севастополь — 1 889 400 человек (65 % русских, 16 % украинцев, 13 % крымских татар, 2 % татар).

При анализе предварительных итогов переписи 2014 года следует учитывать мнение руководства Росстата о том, что часть крымских татар при переписи назвали себя татарами (что должно объяснять статистический феномен почти четырёхкратного увеличения численности татар в межпереписной период в сравнении с некоторым сокращением численности крымских татар), поэтому при формировании окончательных итогов переписи эти группы будут суммироваться.

Языки Крыма 

В прошлом, в разные периоды истории Крыма, заметную роль на его территории играли и другие языки (греческий, итальянский, армянский, турецко-османский язык). Языковая картина Крымского полуострова в последнее время характеризуется преобладанием русскоязычия. По данным переписи населения 2001 года, среди родных языков, кроме русского (77,0 %), заметно также присутствовали крымскотатарский (11,4 %) и украинский (10,1 %) языки. В период нахождения в составе Украины была характерна диспропорция между национальностью и языком употребления (родным языком), а также употреблением их в системе образования и делопроизводстве. В этот период была тенденция к постепенному вытеснению русского языка из официальной письменной сферы в республике при параллельном командно-административном внедрении украинского языка в систему образования и делопроизводства, хотя, согласно данным опроса, проведённого в 2004 году Киевским международным институтом социологии (КМИС), русский язык использовало для общения абсолютное большинство — 97 % всего населения Крыма.

После присоединения Крыма к РФ, согласно Конституции Республики Крым, в новом субъекте РФ провозглашены 3 государственных языка: русский, украинский и крымскотатарский.

По итогам переписи населения в Крымском федеральном округе 2014 года, абсолютное большинство населения КФО родным языком назвало русский — 84,1 %. Крымскотатарский родным был назван для 7,9 %, татарский — для 3,7 % (многие крымские татары называли свой язык татарским, а себя татарами), украинский — для 3,3 %. Родным языком русский назвали 79,7 % украинцев, 24,8 % татар и 5,6 % крымских татар. Для 0,1 % русских родным языком является украинский.

В собственно Республике Крым по переписи 2014 года родным языком назвали русский язык 81,68 % от населения региона, или 1 502 972 человек из 1 840 174 указавших родной язык; крымскотатарский язык — 9,32 %, или 171 517 человек; татарский язык — 4,33 %, или 79 638 человек; украинский язык — 3,52 %, или 64 808 человек; армянский язык — 0,29 %, или 5376 человек; азербайджанский язык — 0,12 % или 2239 человек; белорусский язык — 0,09 %, или 1700 человек; цыганский язык — 0,09 %, или 1595 человек; турецкий язык — 0,06 %, или 1192 человека; молдавский язык — 0,04 %, или 703 человека; греческий язык — 0,02 %, или 434 человека. По владению языками в республике по переписи 2014 года выделяются соответственно: русский язык — 99,79 %, или 1 836 651 человек из 1 840 435 указавших владение языками, украинский язык — 22,36 %, или 411 445 человек, английский язык — 6,13 %, или 112 871 человек, крымскотатарский язык — 4,94 %, или 90 869 человек, татарский язык — 2,75 %, или 50 680 человек, узбекский язык — 1,66 %, или 30 521 человек, немецкий язык — 1,09 %, или 20 132 человека, турецкий язык — 0,45 %, или 8305 человек, французский язык — 0,30 %, или 5529 человек, армянский язык — 0,27 %, или 4988 человек, белорусский язык — 0,25 %, или 4620 человек, польский язык — 0,17 %, или 3112 человек, азербайджанский язык — 0,13 %, или 2320 человек, таджикский язык — 0,10 %, или 1932 человека, итальянский язык — 0,10 %, или 1831 человек, испанский язык — 0,09 %, или 1726 человек, молдавский язык — 0,09 %, или 1682 человека, греческий язык — 0,07 %, или 1315 человек, грузинский язык — 0,07 %, или 1225 человек, цыганский язык — 0,06 %, или 1148 человек, арабский язык — 0,06 %, или 1092 человека, казахский язык — 0,06 %, или 1086 человек, болгарский язык — 0,05 %, или 959 человек.

Религии 

Большинство русских, украинцев, греков и болгар исповедует православие, крымские татары, татары, узбеки — ислам суннитского толка, большинство азербайджанцев — мусульмане-шииты, также распространены протестанты, католики (в том числе и грекокатолики), иудеи (в том числе крымчаки), караимисты (в том числе караимы).

Население городских округов и районов 
Распределение численности постоянного населения по городским округам и районам Республики Крым и муниципальным округам Севастополя по итогам переписи населения в Крымском федеральном округе по состоянию на 14 октября 2014 года и с их учётом передвижка оценки численности постоянного населения по состоянию на 1 июля 2014 года:

Крупные населённые пункты 
Численность населения крупных населённых пунктов Крыма (более 5 тыс. жителей).

Данные приведены по постоянному населению по итогам переписи населения 2014 года по состоянию на 14 октября 2014 (справочно также по постоянному населению по итогам переписи 2001 года (по состоянию на 5 декабря 2001), а также по текущему учёту по состоянию на 1 января 2018 года).

Общая карта 
Легенда карты:

Миграция 
Сальдо миграционного баланса республики Крым является положительным начиная с 2004 года. Такая тенденция и сохраняется после 2014 года: при отрицательном естественном приросте населения отмечается положительное сальдо миграции. Перепись населения 2020 года показала недоучет миграционного прироста населения Крыма.

Примечания

Источники 
 Водарский Я. Е., Елисеева О. И., Кабузан В. М. Население Крыма в конце XVIII — конце XX веков (Численность, размещение, этнический состав). — Москва, 2003
 Результаты переписи 2001

Ссылки 
 Этносы Крыма
 Крым и его жители Журнал «Вокруг Света» № 5 (5). Май 1861